Australian Open 2021 – gra pojedyncza kobiet na wózkach – zawody singlowe kobiet na wózkach, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce w dniach 14–17 lutego na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Pula nagród

Bibliografia 
 

Australian Open 2021
Australian Open – gra pojedyncza kobiet na wózkach